BiH:
 Plana (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća

Crna Gora:
 Plana (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin